Mrázik ist der Familienname folgender Personen:

 Augustín Mrázik (1928–2011), slowakischer Bauingenieur
 František Mrázik (1914–2001), slowakischer Bergsteiger
 Ján Mrázik (* 1914), slowakischer Politiker
 Štefan Mrázik (* 1928), slowakischer Politiker